Cappel kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Cappel, Moselle, kommun i departementet Moselle,

Tyskland 

 Cappel, Marburg – stadsdel, Marburg, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Cappel, Niedersachsen – ortsteil, tidigare kommun i Wurster Nordseeküste, Niedersachsen, 
 Cappel, Lippstadt – en stadsdel i Lippstadt i Nordrhein-Westfalen